Gounelle ist der Familienname folgender Personen:

 André Gounelle (* 1933), französischer reformierter Theologe  
 Élie Gounelle (1865–1950), französischer reformierter Pastor und Theologe  
 Laurent Gounelle (* 1966), französischer  Schriftsteller
 Pierre-Émile Gounelle (1850–1914), französischer Forscher und Entomologe  
 Rémi Gounelle (* 1967), französischer reformierter Theologe